Ба́рада (Вади-Барада, Нахр-Барада; ) — река в Сирии. Длина — 72 км.

Барада берёт начало в горах Антиливана, течёт на юго-восток и пропадает в луговых озёрах. На Бараде расположена столица Сирии — Дамаск. Река вместе с притоками разбивается на множество рукавов и искусственных каналов, благодаря чему окрестности Дамаска имеют пышную растительность.

Первый приток реки — Нахр-эль-Арак, впадающий в Вади-Бараду слева.

Барада упоминается в Библии () как одна из двух «рек дамаскских» — Авана́ (что значило «каменистая»).

Примечания 

Реки Сирии
Бессточные реки
Библейские места